Robert Winthrop  ist der Name folgender Personen:

* Robert Winthrop (Vizeadmiral) (1764–1832), britischer Vizeadmiral 
 Robert Winthrop (Bankier) (1833–1892), US-amerikanischer Bankier 
 Robert Winthrop (Produzent), Filmproduzent 
 Robert Charles Winthrop (1809–1894), US-amerikanischer Politiker